

Scienze

Botanica 

 Taxus – genere di piante gimnosperma
Taxus baccata (volgarmente noto come tasso) – una pianta conifera appartenente al genere Taxus
 Verbascum thapsus (volgarmente noto come tasso barbasso) – erba alpina dal caratteristico fiore alto fino a 2 metri

Zoologia 

Meles meles (volgarmente noto come tasso) – mammifero carnivoro incluso nella sottofamiglia Melinae
Mellivora capensis (volgarmente noto come tasso del miele) – mammifero della famiglia dei Mustelidi
Mydaus javanensis (volgarmente noto come tasso malese) – mammifero carnivoro della famiglia dei Mephitidae
Taxidea taxus (volgarmente noto come tasso argentato) – mammifero carnivoro della famiglia dei Mustelidi

Geografia 
 Tasso – comune francese del dipartimento della Corsica del Sud
 Tasso – località italiana frazione del comune di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo
 Tasso – un fiume immissario del lago di Scanno
 Castel Tasso – un castello italiano provincia di Bolzano
 Tasso – arrondissement del Benin nel Dipartimento di Borgou
 Tasso Fragoso – comune dello stato del Maranhão in Brasile
 Cornello dei Tasso – frazione del comune di Camerata Cornello

Matematica, economia e statistica 
Tasso – indice matematico di una quantità
Tasso d'interesse – indice comunemente usato in economia e finanza
Tasso di sconto
Tasso forward
Tasso ufficiale di sconto
Tasso di sostituzione
Tasso di attualizzazione
Tasso di conversione
Tasso atteso di crescita dei dividendi
Tasso interno di rendimento
Tasso lombard
Tasso overnight
Tasso spot
Tasso ufficiale di sconto
Tasso annuo nominale
Tasso annuo effettivo globale
Tasso di mortalità
Tasso di mortalità infantile
Tasso di natalità
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione
Tasso di fecondità totale
Tasso di fecondità specifico
Tasso di attività
Tasso di attualizzazione
Tasso di abbandono scolastico
Tasso di guasto
Tasso di letalità
Tasso netto di migrazione
Tasso di scolarità
Tasso di simbolo
Tasso di maturità
Tasso di ospedalizzazione
Tasso glicemico
Tasso istantaneo di mortalità
Tasso netto di migrazione
Tasso naturale di disoccupazione

Persone 
 Tasso (casata) – Thurn und Taxis
 Tasso o Tasone  – duca del Friuli tra il 610 e il 625 circa
 Bernardo Tasso – poeta italiano, padre di Torquato
 Torquato Tasso – poeta italiano del XVI secolo
 Antonio Tasso – politico italiano
 Augusto Tasso Fragoso –  militare e uomo politico brasiliano
 Jacopo Tasso – patriota italiano ed avvocato bellunese
 Omodeo de Tassis (?-1296), capostipite della famiglia
 Jannetto de Tassis (1450-1516 circa), pioniere col fratello Francesco e il nipote Giovanni Battista del servizio postale in Europa
 Francesco I de Tassis (1459-1517), pioniere del servizio postale in Europa
 Domenico Tasso (1467-1538), conte e cavaliere apostolico,
 Luigi Tasso (1468-1520), vescovo
 Giovanni Battista de Tassis (1470-1541), pioniere del servizio postale in Europa
 Giovanni Battista Tasso (...-1616), corriere postale
 Ferdinando Taxis (1756-1824), presbitero e collezionista mineralogico
 Filippo Tasso (1940-2021) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Opere 

 Torquato Tasso – commedia teatrale di Carlo Goldoni
 Tasso. Lamento e trionfo – un poema sinfonico di Franz Liszt

Altro 
12295 Tasso – asteroide del sistema solare
 Tasso – supporto d'acciaio utilizzato dai carrozzieri nei lavori di precisione
Tasso orario zenitale – numero di meteore
 Eccidio di Piazza Tasso
 Tasso – in araldica

Pagine correlate 
 Tassa
 Tassi
 Taxon

Altri progetti